Barnettella är ett släkte av svampar. Barnettella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Barnettella